Zaoui ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Zaoui (* 1960), algerischer Boxer
 Pierre Zaoui (* 1968), französischer Philosoph und Hochschullehrer